Hans Rucker ist der Name folgender Personen:

* Hans Rucker (Skispringer), österreichischer Skispringer 
 Hans Rucker (Bildhauer) (1931–2011), deutscher Bildhauer